Assor ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Assor (1920–1993), Sprachwissenschaftler
 Adolfo Assor (* 1945), chilenischer Schauspieler und Regisseur
 Albertine Assor (1863–1953), deutsche baptistische Diakonisse
 Miriam Assor (* 1966), portugiesische Journalistin